Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Seattle 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Kristien Shaw (quarti di finale)
 Françoise Dürr (secondo turno)
 Carrie Meyer (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Seattle 1977